Østfold – dawny okręg, jednostka podziału administracyjnego Norwegii. Przestał istnieć 1 stycznia 2020, gdy na podstawie reformy z 2017 został włączony, wraz z okręgami Akershus oraz Buskerud, do nowo utworzonego okręgu Viken. 

Położony był na południu kraju; graniczył z norweskim okręgiem Akershus, a jego południowa granica stanowiła zewnętrzną granicę Norwegii ze Szwecją (Västra Götaland i Värmland).  Zajmował powierzchnię 4182 km², która zamieszkiwana była przez 297 520 osób (2019). Ośrodkiem administracyjnym okręgu było miasto Sarpsborg.

Gminy 

Okręg podzielony był na 18 gmin.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Dawne okręgi w Norwegii
Viken